Gäu bezeichnet folgende Kulturlandschaften im südwestdeutschen Sprachraum:

Deutschland:
 Gäu (Baden-Württemberg), Oberbegriff für:
 Korngäu, auch als Oberes Gäu bezeichnet
 Strohgäu, auch als Unteres Gäu bezeichnet
 Heckengäu und Schlehengäu, mangels Lössabdeckung auch als Armes Gäu bezeichnet
 Zabergäu
 Eppinger Gäu
 Gäu (Pfalz), eine Landschaft in der Vorderpfalz
 Allgäu

Schweiz:
 Solothurnisches Gäu, die Region zwischen Oensingen und Olten im Kanton Solothurn
 Bezirk Gäu, Bezirk im Kanton Solothurn, der Teil des solothurnischen Gäus ist
 Gäu (Luzern), Gesamtbezeichnung für die Kernlandschaft des Kantons Luzern (Reuss-, Aa-, Wynen- und Surental; ohne Stadt, Entlebuch, Hinterland, Habsburgeramt und Rigigebiet)

Siehe auch:
 Gäulandschaft
 Gäuboden, eine Gäulandschaft in Niederbayern
 Gau (Begriffsklärung)
 Goy
 Geu